Иван Дмитриевич Горшков (1914—1987) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, красноармеец, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 9 июля (22 июля по новому стилю) 1914 года в деревне Велгур Чердынского уезда Пермской губернии (ныне — в Красновишерском районе Пермского края, нежилая) в крестьянской семье. Русский.

Окончил 6 классов. Работал сплавщиком в леспромхозе.

В Красную Армию призван в мае 1942 года. В августе этого же года был направлен на фронт. Стрелок 42-го стрелкового полка красноармеец Иван Горшков 27 сентября 1943 года одним из первых в батальоне переправился через реку Днепр севернее украинской столицы Киева. Находясь на захваченном плацдарме, Горшков участвовал в отражении вражеских контратак, лично уничтожил большое количество гитлеровцев.

В 1944 году Горшков стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. С 1946 года младший лейтенант Горшков И. Д. — в запасе.

Работал в леспромхозе Пермской области. Затем жил в Ростове-на-Дону.

Умер 9 октября 1987 года. Похоронен в Ростове-на-Дону.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Горшкову Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1784).
 Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, а также медалями.

Память 

 13 мая 2010 года в Ростове-на-Дону на доме № 44 по Кировскому проспекту, где жил Герой, установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 

 Золотые звёзды Прикамья.
 Горшков Иван Дмитpиевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — . 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Ростове-на-Дону